Nordaustlandet, toponyme norvégien signifiant littéralement en français « Terre du Nord-Est », est une île de Norvège située dans le Svalbard. Deuxième île de l'archipel après Spitzberg dont elle est séparée par le détroit d'Hinlopen, elle est couverte en majorité de glaciers dont l'Austfonna, la plus grande calotte glaciaire d'Europe, et le Vestfonna. Comme l'archipel de Russøyane tout proche, Nordaustlandet est incluse dans la réserve naturelle de Nordaust-Svalbard.

Liens externes 

Île au Svalbard
Île de l'océan Arctique
Île inhabitée en Norvège
Île découverte en 1596
Site protégé du Svalbard